Street performance är en underhållningsform som ibland kallas gatuteater, vilket är något missvisande. Gatuartisteri och gatuperformance är termer som också används. Street performance handlar om att uppträda på gatan i syfte att tjäna pengar. Det förekommer en diskussion inom genren huruvida det är en version av performance art eller ett sätt att försörja sig.

Street performance har sina rötter i det medeltida gycklandet då en resande underhållare inte fick tillgång till de finare etablissemangen. Gator och torg blev då det naturliga forumet. Också nu finns det artister som lever på att underhålla människor på gator och torg. Föreställningarna kan innehålla magi, jonglering, teater, akrobatik eller eldkonster. Allt ryms inom genren. Målet med underhållningsformen är att inte behöva anpassa sig till teatrar eller specifika platser utan att kunna göra det som passar artisten för stunden. Det är en av de mest spontana och intimaste underhållningsformerna som finns eftersom ingen scen separerar publiken och artisten och oväntade saker utifrån drabbar föreställningen titt som tätt.

Efter en föreställning brukar gatuartisten samla in pengar i en hatt.

Nöjen